Підгородненська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Підгородненська сільська рада — Львівська область, Золочівський район

 Підгородненська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Любомльський район

Джерела 

сайт Верховної Ради України